Теремо́к — уменьшительная форма от терем, другие значения:
 «Теремок» — русская народная сказка. Её интерпретации:
 «Теремок» — опера. 
 «Теремок» — рисованный мультфильм («Ленфильм», 1937).
 «Теремок» — рисованный мультфильм по сценарию Самуила Маршака («Союзмультфильм», 1945). 
 «Теремок» (также «Терем-теремок») — мультфильм по рисункам художника Юрия Васнецова («Союзмультфильм», 1971).
 «Теремок» — кукольный мультфильм («Союзмультфильм», 1995).
 «Терем-теремок» — кукольный мультфильм («Беларусьфильм», 1998).
 «Теремок» — театр кукол в Вологде, основанный в 1937 году. 
 «Теремок» — театр кукол в Саратове, основанный в 1936 году. 
 «Теремок» — российская сеть быстрого питания, основанная в 1998 году.
 «ТеремОК!» — магазин в Санкт-Петербурге, расположенный на проспекте Науки.
 «Терем-теремок» — юмористическая телевизионная передача.
 «Теремок» — прозвище электровозов ЧС2Т и ЧС4Т

См. также 
 Крутицкий теремок